Lapeyrouse è il nome di alcuni comuni francesi:

Lapeyrouse – Ain
Lapeyrouse – Puy-de-Dôme
Lapeyrouse-Fossat – Alta Garonna
Lapeyrouse-Mornay – Drôme